Sint-Gabriëlkapel (Baexem), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal
 Chapelle Saint-Gabriel, een kapel in de Franse gemeente Tarascon